Ми́шняк () — название нескольких небольших островов в хорватской части Адриатического моря:
 Мишняк (Задарский архипелег) — около острова Углян.
 Мишняк (Раб) — около острова Раб.
 Мишняк (Црес-Лошиньский архипелаг) — около острова Уние.
 Мишняк (Элафитские острова) — около острова Шипан.
 Мишняк (залив) — залив на острове Раб.